Лос Ормигерос има више значења:

 Лос Ормигерос (Гвачочи), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Лос Ормигерос (Мескитик), насеље у савезној држави Халиско у Мексику